het Foam Fotografiemuseum Amsterdam
hardschuim of geëxpandeerd polystyreen
ethyleenvinylacetaat